El Campionat Mundial de Ral·lis del 1980 va començar el 19 de gener amb la 48a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el ral·li de Costa d'Ivori el 14 de desembre. El pilot Walter Röhrl va guanyar el campionat al segon classificat, Hannu Mikkola a més de cinquanta punts.

Referències 

1980
Competicions esportives del 1980